Генделев — еврейская фамилия.

 Генделев, Давид Захарович (1920—2016) — советский и российский издатель, историк-архивист.